Ро́налд «Рон» Майкл Сега́ (; род. 1952) — астронавт НАСА. Совершил два космических полёта на шаттлах: STS-60 (1994, «Дискавери») и STS-76 (1996, «Атлантис»), генерал-майор ВВС США.

Личные данные и образование 

Роналд Сега родился 4 декабря 1952 года в городе Македония, Огайо, где в 1970 году окончил среднюю школу. В 1974 году получил степень бакалавра в области математики и физики в Академии ВВС США, в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. В 1975 году получил степень магистра в области физики в Университете Огайо. В 1982 году получил звание доктора наук в области электротехники и инженерное образование в Университете штата Колорадо..

До НАСА 
В 1974 году стал служить в ВВС США. В 1976 году получил квалификацию лётчика ВВС и до 1979 года служил лётчиком-инструктором на авиабазе Уилльямс, в штате Аризона. С 1979 по 1982 он работал на физическом факультете Академии ВВС США, где он спроектировал и построил лабораторную установку для исследования микроволнового поля с помощью инфракрасной техники, за что получил докторскую степень в области электротехники. В 1982 году он поступил на факультет Университета Колорадо в городе Колорадо-Спрингс в качестве доцента на кафедру электротехники и вычислительной техники. В 1985 году он был назначен адъюнкт-профессором, в 1990 году стал профессором. С 1987 по 1988 год он занимал должность технического директора в Научно-исследовательской Лаборатории Академии ВВС США (лазеры и аэрокосмическая механика). С 1989 по 1990 год был адъюнкт-профессором физики в Университете Хьюстона, изучал в этом Космическом Центре вакуумную эпитаксию, и в настоящее время является адъюнкт-профессором физики. Как пилот, Сега имеет налёт свыше 4 000 часов..

Подготовка к космическим полётам 
В январе 1990 года был зачислен в отряд НАСА в составе тринадцатого набора, кандидатом в астронавты. Стал проходить обучение по курсу Общекосмической подготовки (ОКП). По окончании курса, в июле 1991 года получил квалификацию «пилот шаттла» и назначение в Офис астронавтов НАСА. В НАСА он стал заниматься рабочими системами дистанционного манипулятора (RMS), отладкой программного обеспечения в Лаборатории электронного оборудования шаттлов, входил в группы поддержки экипажей. С ноября 1994 года по март 1995 года являлся координатором НАСА в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина в Звёздном городке, Россия.

Полёты в космос 
 Первый полёт — STS-60, шаттл «Дискавери». C 3 по 11 февраля 1994 года в качестве «специалиста пилота». К основным задачам экспедиции STS-60, помимо нескольких научных экспериментов, относятся эксперименты по международной программе «ОДЕРАКС», направленной на обнаружение малоразмерных космических объектов и калибровке радаров и оптических средств в целях отслеживания космического мусора, запуск спутника WCF и работы с модулем Спейсхэб. Отделяемый спутник WCF () предназначен для выращивания тонких плёнок (подложек) из полупроводникового материала методом молекулярно-пучковой эпитаксии в условиях чрезвычайной чистоты окружающей среды и высококачественного (примерно в 10 000 раз выше, чем в земных лабораториях) вакуума. Аппарат являлся прототипом будущих установок по производству материалов для микроэлектроники, и так как на Земле высокий вакуум труднодостижим, эксперимент был направлен на попытку вынести установку в открытый космос (и получить семь образцов тонкоплёночной подложки). Экспедиция STS-60 являлась вторым полётом, где использовался коммерческий лабораторный модуль Спейсхэб. В лаборатории были размещены 12 экспериментов в области биологических исследований и микрогравитации, подготовленные центрами коммерческих разработок НАСА. Продолжительность полёта составила 8 суток 7 часов 10 минут.

 Второй полёт — STS-76, шаттл «Атлантис». C 22 по 31 марта 1996 года в качестве «специалиста пилота». Основными задачами миссии STS-76 были доставка на орбитальную станцию «Мир» необходимых грузов (в частности, 590 кг воды и 862 кг оборудования): за отсеком со стыковочной системой шаттла (ODS), в отсеке полезной нагрузки был герметичный модуль «Spacehab-SM» (от ). Были проведены ряд медикобиологических и технологических экспериментов. Продолжительность полёта составила 9 суток 5 часов 17 минут.

Общая продолжительность полётов в космос — 17 дней 12 часов 25 минут.

После полётов 
Он является автором и соавтором более 100 научных публикаций. Доктор Сега покинул НАСА 1 июля 1996 года и стал деканом Колледжа инженерии и прикладных наук, в Университете Колорадо в Колорадо-Спрингс. 29 июня 2005 года Указом Президента США Джорджа Буша Сега назначен заместителем министра ВВС США.

Награды и премии 
Награждён: Медаль «За космический полёт» (1994 и 1996) и другие.

См. также 
 Список космонавтов и астронавтов (и кандидатов).
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Хронология пилотируемых космических полётов.

Примечания

Ссылки 

 Biography of Ronald M. Sega

Астронавты США
Выпускники Университета штата Огайо
Выпускники аспирантуры Университета штата Огайо
Выпускники Академии ВВС США
Преподаватели Хьюстонского университета